Amerikai Egyesült Államok
 Camp Sherman (Ohio)
 Camp Sherman (Oregon)